Le Championnat d'Italie de Serie B 1970-1971 est la  de la compétition qui fut remportée par l'AC Mantova.

Classement 

|}

1970-1971
Championnat Italie Football 1970-1970 D2
Italie D2